Where the Buffalo Roam ist der Titel folgender Filme:

 Where the Buffalo Roam (1938), US-amerikanischer Film von Albert Herman
 Where the Buffalo Roam, Originaltitel von Blast – Wo die Büffel röhren, US-amerikanischer Film von Art Linson (1980)